Појам Асинибојн може да се односи на:

 Асинибојн (река), река у Канади
 Асинибојн Индијанци